

Geografia
 Charlo – villaggio del Canada, situato nella provincia del Nuovo Brunswick
 Charlo – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Montana

Persone
 Jermall Charlo – pugile statunitense
 Jermell Charlo – pugile statunitense
 Mo Charlo – ex cestista statunitense
 Carlos José Pérez de la Riestra o Carlos José Pérez - attore argentino noto anche come Charlo